Climăuți se poate referi la:
Climăuți, Suceava din județul Suceava
Climăuți, Dondușeni din raionul Dondușeni
rezervația naturală Climăuți din raionul Ocnița
Climăuții de Jos, Șoldănești din raionul Șoldănești